Пол Раймон Ламбрихтс (; ) — бельгийский футболист.

Карьера

Клубная 
За свою карьеру играл в ряде мелких команд, однако отметился преимущественно выступлениями за бельгийские «Беверен» и «Стандард».

В сборной 
За сборную Бельгии провёл 5 игр. Участник чемпионата Европы 1984 года.

Достижения 
 Чемпион Бельгии (2): 1979, 1984
 Победитель Кубка Бельгии (2): 1978, 1983
 Победитель Суперкубка Бельгии (2): 1979, 1984

Примечания 

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу
Игроки ФК «Беверен»
Игроки ФК «Стандард» Льеж